Константин Воскресе́нский:
 Воскресенский, Константин Павлович (1838—1910) — российский педагог. Основатель и директор первого частного московского реального училища.
 Воскресенский, Константин Петрович (1908—1994) — учёный-гидролог; профессор Государственного гидрометеорологического института.